Гран-при Аргентины 1973 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 28 января 1973 года на трассе Буэнос-Айрес.

Этот этап первоначально был отменён из-за политической нестабильности в стране, вызванной возвращением к власти бывшего руководителя страны Хуана Перона, но затем всё же был проведён. Многие частные гонщики не пожелали участвовать в гонке, требовавшей больших затрат на переезд в Южную Америку, и таким образом, в Буэнос-Айресе собралось лишь 19 участников, представлявших заводские команды чемпионата (единственным частником на старте был Майк Бёттлер на «March»). Квалификацию выиграл Клей Регаццони, проводивший первую гонку за BRM, следом за ним расположились Эмерсон Фиттипальди и Жаки Икс. На старте в первом повороте вперёд вышел стартовавший с шестого места Франсуа Север, но уже во втором повороте Регаццони вернул себе первую позицию. На 29 круге швейцарец заехал в боксы для замены резины и Север вновь вышел вперёд. Тем временем на второе место вышел Джеки Стюарт. Незадолго до финиша шотландец проколол шину и пропустил вперёд Эмерсона Фиттипальди, который на последних кругах сумел опередить Севера и завоевать победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1—28 Клей Регаццони

29—85 Франсуа Север

86—96 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины